CMA CGM o Compagnie Générale Maritime, companyia naviliera francesa 
 Conspicuous Gallantry Medal  o Medalla per la Valentia Demostrada, condecoració militar del Regne Unit 
 Computer Graphics Metafile, estàndard tècnic obert per al Gràfic vectorial
 Corn Gluten Meal, Gluten de blat de moro, subproducte del processament del blat de moro
 Consumer Generated Media, mitjà de comunicació social basat en contingut generat per usuaris, vegeu Mitjà de comunicació social